Distretto di Tobol'sk – rajon dell'Oblast' di Tjumen', in Russia
 Governatorato di Tobol'sk – governatorato dell'Impero russo